Plusieurs personnes portant le nom de Pélagie furent canonisées :
 Pélagie d'Antioche,
 Pélagie de Tarse.

Une prison parisienne a porté ce nom : Prison Sainte-Pélagie